Био́та (от  — жизнь) — исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых общей областью обитания (распространения), в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.

Описание 
В состав биоты входят как представители клеточных организмов (растения, животные, грибы, бактерии, протисты и пр.), так и бесклеточные организмы (например, вирусы).

Биота в геологии и палеонтологии — комплекс ископаемых организмов, населявших определённые районы или Землю в конкретный геологический период.

Биота является важной составной частью экосистем и биосферы. Биота активно участвует в биогеохимических процессах. Изучение биоты — предмет многих наук, в том числе биологии, экологии, гидробиологии, палеонтологии, биогеохимии и других.

Термин 
В отличие от биоценоза, биота может характеризоваться отсутствием прямых экологических связей между различными видами организмов.

Как правило, понятие «биота» употребляется по отношению к крупным территориальным категориям или основным средам жизни: биота суши, биота океана, биота Земли.

В англоязычной литературе иногда рассматривается как синоним термина «биом» . Более строгим является понимание, что биом — биота с её средой обитания, например: микробиота ЖКТ человека — видовое разнообразие наших внутренних симбионтов, а биом включает и саму систему ЖКТ.

См. также 

 Биота (таксономия)
 Биофилота
 Примеры: Франсвильская биота, Хайнаньская биота, Эдиакарская биота

Примечания

Литература 
  — УДК 811.161.1’373.45(038)

Ссылки 

 Биота пещер на сайте Спереоатлас.

Биогеография
География
 
Экология